Вильябрасаро () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Самора в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Бенавенте-и-Лос-Вальес. Занимает площадь 23 км². Население — 308 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 43 км.

Покровителями города считаются Бендито Кристо и Ла Магдалена.

Население

Примечания

Ссылки 
 * 

Муниципалитеты Саморы